Hveding ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Hveding, Løgmaður der Färöer und Lagmann von Stavanger
 Vidkunn Hveding (1921–2001), norwegischer konservativer Politiker und Ingenieur